Lao, een etnische groep die de meerderheid van de bevolking uitmaakt in Laos.
 Lao (plaats), een plaats in de Estlandse gemeente Pärnu
 Leuvens Alumni Orkest, symfonieorkest uit Leuven.